Allan Dwan (1885-1981), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Tom Dwan (1986-), joueur américain de poker.